Saint-Rome ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Rome, Département Haute-Garonne

mit Namenszusatz:
 Saint-Rome-de-Cernon, Département Aveyron
 Saint-Rome-de-Dolan, Département Lozère
 Saint-Rome-de-Tarn, Département Aveyron